Sloboschanske (;  ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Zentrum der ukrainischen Oblast Charkiw mit etwa 14.400 Einwohnern (2017).

Der Ort wurde im Jahre 1956 unter dem Namen Komsomolske () gegründet und erhielt 1960 den Status einer Siedlung städtischen Typs. Am 4. Februar 2016 wurde der Ort im Rahmen der Dekommunisierung in Sloboschanske umbenannt.
In Sloboschanske befindet sich mit dem Kraftwerk Smijiw (ukrainisch ) eines der größten Wärmekraftwerke der Ukraine.

Geographie
Der Ort liegt im Rajon Smijiw am Ufer des 16 km² großen Lyman-See und an der Regionalstraße P–78 59 km südöstlich vom Oblastzentrum Charkiw und 22 km südöstlich vom Rajonzentrum Smijiw.

Zur Siedlungsratsgemeinde Sloboschanske gehören, neben der Siedlung städtischen Typs noch die Ansiedlungen Blahodatne ( ) mit 590 Einwohnern und Donez ( ) mit etwa 1700 Einwohnern.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Gegründet 1956
Rajon Smijiw